Мари́на Соколя́н (родилась 18 декабря 1979 года в г. Полтава, УССР) — украинская писательница и сценарист.

В 2002 году получила диплом магистра социологии в Киево-Могилянской академии. Работает в киевском pr-агентстве.

По выражению журналиста Николая Скибы, творчество Марины Соколян характеризуется «решительностью и грациозностью соревнования по таким мощным течениям нашей повседневности, как потребительство, конформизм и психологическая самоизоляция современного человека».

Книги 
 Повесть «Башни и подземелья», издательство «Грани-Т», Киев, 2008;
 Роман «Новендиалия», издательство «Факт», Киев, 2008;
 Повесть «Херем», издательство «Факт», Киев, 2007;
 Роман «Посторонние в доме», издательство «Факт», Киев, 2006;
 Повесть «Кодло», издательство «Идея-пресс», Москва, 2006;
 Повесть «Одеяло сновидца», издательство «Факт», Киев, 2005;
 Роман «Баллада для Кривой Варги», издательство «Нора-друк», Киев, 2005;
 Пьеса «Душегубы и дух капитализма», издательством «Нора-друк», Киев, 2005.
 Повесть «Кодло», издательство «Факт», Киев, 2003;
 Сборник рассказов «Щепки» (укр. «Цурпалки»), издательство «Смолоскип», Киев, 2003;

Журнальные публикации 
 Пьеса «Диалоги богов 2», опубликовано в журнале «Поколение», Киев, 2003;
 Роман «Баллада для Кривой Варги», журнал «Куръер Кривбасса», Кривой Рог, 2005.

Кроме того, М. Соколян была редактором и соавтором сериала «Милицейская академия-2».

Награды 
 2008 — Поощрительная премия ESFS от «Еврокона — 2008».
 2008 — Премия «Открытие себя» от Международной ассамблеи фантастики «Портал» (повесть «Херем»).
 2006 — Лауреат конкурса «Коронация слова», пьеса «Реторта»,
 2004 — Первое место на фестивале «Биеннале актуальных искусств Украины» за роман «Баллада для Кривой Варги».
 2004 — Лауреат конкурса «Коронация слова», роман «Баллада для Кривой Варги».
 2003 — Первое место на конкурсе «Старт» в номинации «литература» за повесть «Кодло».
 2002 — Второе место на конкурсе издательства «Смолоскип» за сборник рассказов «Щепки».

Примечания

Ссылки 
 Сайт Марины Соколян

Писатели Украины
Украинские писатели
Писатели-фантасты Украины
Лауреаты премии «Портал»
Выпускники Национального университета «Киево-Могилянская академия»